Kunstcentrum de Boterhal in Hoorn, eerste locatie van het Sint Jans Gasthuis
 Westfriesgasthuis in Hoorn, komt voort uit de locatie Sint Jan